Vinen ist der Familienname von:

 Richard Vinen (* 1963), britischer Historiker 
 William Frank Vinen, genannt Joe (1930–2022), britischer Physiker